ФК РФШ (ранее «Рижская футбольная школа») — латвийский футбольный клуб из Риги. Выступает в Высшей лиге Латвии, основан в 2011 году.

Названия клуба 
 «Рижская футбольная школа» (2011—2016)
 РФШ (с 2016)

История 
Футбольный клуб «Рижская футбольная школа» был учреждён в 2011 году как часть спортивной академии Рижская футбольная школа. Состав команды преимущественно составляли воспитанники академии.

В сезоне 2015 года клуб занял 3-е место в Первой лиге. Зимой 2016 года, когда стало известно о проблемах «Сконто» с получением лицензии ЛФФ-А, необходимой для участия в Высшей лиге, и об отказе клуба, занявшего в прошедшем сезоне 2-е место в Первой лиге — «Валмиеры Гласс», от возможности претендовать на получение соответствующей лицензии, Рижская футбольная школа стала претендентом на участие в Высшей лиге.

Согласно решению комиссии ЛФФ по лицензированию клубов от 29 января 2016 года, Рижская футбольная школа могла получить лицензию ЛФФ-А в случае, если «Сконто» не подаст апелляцию на решение о не выдаче лицензии, или же в случае, если апелляция будет подана, но отклонена. РФШ могла подавать документы, необходимые для лицензии ЛФФ-А, до 5 февраля.

11 февраля 2016 года комиссия ЛФФ по апелляциям отклонила апелляционную жалобу «Сконто». В тот же день состоялось заседание комиссии ЛФФ по лицензированию клубов, на котором Рижской футбольной школе была присвоена лицензия ЛФФ-А. Таким образом, клуб получил право выступать в Высшей лиге.

В 2016 году была проведена реорганизация клуба, генеральным спонсором стал холдинг «LNK Group», команда сменила название на ФК РФШ.

Осенью 2019 года клуб впервые стал обладателем Кубка Латвии, в финале обыграв в дополнительное время «Елгаву».

В 2021 году РФШ впервые стал чемпионом Латвии, обеспечив золотые медали по итогам последнего тура сезона.

Результаты выступлений

Выступления в еврокубках

Текущий состав команды

Основной состав 
По состоянию на 18 марта 2023 года

Официальные лица

Достижения 
Высшая лига Латвии
  Чемпион (1): 2021.
  Серебряный призёр (2): 2019, 2020.
  Бронзовый призёр (2): 2018, 2022.
Кубок Латвии
  Обладатель (2): 2019, 2021.
  Финалист (1): 2022.
Кубок Высшей лиги
  Обладатель (2): 2017, 2018.

Главные тренеры 
  Сергей Семёнов (2011—2012)
  Игорь Степанов (2013—2014)
  Юрий Попков (2015—2016)
  Юрий Шевляков (и.о.; 2016)
  Олег Василенко (2016)
  Юрий Шевляков (2016)
  Андрей Калинин (2017)
  Вальдас Дамбраускас (6 декабря 2017 — 24 февраля 2020)
  Виктор Мороз (с 2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Латвии
Футбольные клубы Риги